Oostburg (gemeente), een voormalige gemeente in Zeeuws-Vlaanderen die bestond tot 2003
Oostburg (plaats), de hoofdplaats van de Zeeuws-Vlaamse gemeente Sluis
Oostburg (Wisconsin), een dorp in de Amerikaanse staat Wisconsin, gesticht door Nederlandse immigranten